Lulla – comune dell'Ungheria
Lulla – frutto